Particular (filosofia)
Setor privado
Pessoa (direito)